Міхо Саекі і Юка Йосіда були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Ліза Реймонд і Саманта Стосур виграли титул, у фіналі перемігши пару Вікторія Азаренко і Каролін Возняцкі з рахунком 7–6(7–2), 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Кваліфікаційна сітка

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Варвара Лепченко /  Тетяна Панова

Щасливі лузери 
  Тетяна Лужанська /  Ярослава Шведова

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds 
 ITF tournament profile 

Cellular South Cup, парний розряд
2006